Yalta puede referirse a:
Yalta, una ciudad de Crimea, en el sur de Ucrania; 
Conferencia de Yalta, reunión mantenida en la Segunda Guerra Mundial en aquella ciudad; o
Yalta, una cantante uruguaya.